O Drogheda United é um clube de futebol irlandês. Sua sede fica na cidade de Drogheda.

Ligações externas 
  Página Oficial

Títulos

Competições Nacionais (8 títulos) 
1   Liga Rep. Irlanda. (2007)

1   FAI Cup. (2005) 

2   Taça da Liga Irlandesa. (1983/84, 2012)

4   2ª Divisão da Irlanda (1988/89, 1990/91, 1997/98, 2000/01)

Clubes de futebol da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1919